Agogo steht für:
 Agogo (Album), ein Album der Rockgruppe KMFDM
 Agogo (Fluss), ein Fluss in Uganda
 Agogo (Ghana), eine Stadt in Ghana
 Agogo County, ein County in Uganda
 Agogo (Straße von Mosambik), Fluss der Komoren

Agogo ist der Familienname von
 Junior Agogo (1979–2019), ghanaischer Fußballspieler
 Kally Agogo (* 1956), nigerianischer Ringer

Agogô oder Agogo steht für:
 Agogô, ein brasilianisches und ein Yoruba-Perkussionsinstrument;